Il decathlon ha visto ai nastri di partenza 27 dei 28 qualificati. Le 10 prove si sono tenute tra il 6 ed il 7 luglio.

Dettaglio orario

Risultati

100 metri piani

Salto in lungo

Getto del peso

Salto in alto

400 metri piani

110 metri ostacoli

Lancio del disco

Salto con l'asta

Lancio del giavellotto

1500 metri piani

Classifica finale 

Campionati europei di atletica leggera 2016
Decathlon ai campionati europei di atletica leggera